«Сент-Ив» () — приключенческий роман Роберта Льюиса Стивенсона, законченный и опубликованный уже после его смерти — в 1897 году.

Сюжет 
Действие романа происходит в Великобритании в 1813 году. Главный герой — солдат наполеоновской армии, оказавшийся в британском плену и решивший бежать.

Публикация 
Из-за скоропостижной смерти Стивенсона в 1894 году «Сент-Ив» остался незаконченным. С разрешения семьи писателя Артур Квиллер-Куч завершил роман и опубликовал его в 1897 году.

Экранизации 
Роман стал литературной основой для двух художественных фильмов — «Секрет Сент-Ива» (1949 год) и «Сент-Ив» (1998 год). В 1955 году вышел телевизионный мини-сериал «Сент-Ив».

Произведения Роберта Льюиса Стивенсона
Романы 1897 года
Приключенческие романы на английском языке